L'NBA Development League All-Star Game 2018 svoltosi a Los Angeles nell'ambito dell'NBA All-Star Weekend 2018, ha visto per la prima volta nella storia della manifestazione contrapporsi una selezione di giocatori della NBA-D League, come nazionale statunitense, contro una nazionale di pallacanestro, quella messicana (con l'aggiunta di giocatori statunitensi che giocano nel campionato del paese centroamericano), come sorta di preparazione alle partite di qualificazione al Mondiale di pallacanestro 2019.

Sabato

Slam Dunk Contest

 Aaron Best, Raptors 905
 Michael Bryson, Iowa Wolves
 Ike Iroegbu, Agua Caliente Clippers

 DeQuan Jones, Fort Wayne Mad Ants
 Ike Nwamu, Sioux Falls Skyforce

in grassetto è indicato il vincitore

NBA G-League International Challenge - Squadre

NBA G-League USA

Nazionale del Messico

Voci correlate
 NBA Development League 2017-2018
 NBA All-Star Weekend 2018

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2018
All-Star Game 2018